Panfilov kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Panfīlov Aūdany, distrikt, Almaty,

Kirgizistan 

 Panfilovskij Rajon, distrikt, Tjüj, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Kirgizistanförgreningar